«Побег из Гулага» (, Покуда держат ноги) — художественный фильм 2001 года по  , рассказывающий о странствиях немецкого заключённого по России и Азии.

Сюжет 
1944 год. Лейтенант Клеменс Форель уходит на восточный фронт. Жена с дочерью провожают Клеменса на вокзале. Прощаясь с родными Форель обещает, что вернётся к Рождеству. Но война Германией проиграна, и в июле 1945 года Клеменс Форель осуждён советским судом на двадцать пять лет принудительных работ. Вместе с другими осужденными за свои преступления фашистами его везут в лагерь для военнопленных через весь СССР на северо-восток, к мысу Дежнёва.

Отбыв два года в лагере, в 1947 году Форель в первый раз пытается бежать. Начальник оперчасти лагеря старший лейтенант госбезопасности Каменев, прочитав в личном деле Фореля, что тот по профессии механик, вызывает его для починки электрогенератора. Закончив ремонт и улучив момент, Форель прыгает в вагонетку для угля и пытается скрыться. Но его замечает часовой. За попытку побега Фореля на четыре дня помещают в карцер, а его товарищам все эти четыре дня не дают еды. Когда Форель возвращается в барак, товарищи жестоко избивают его.

Лагерный врач немецкий военнопленный Штаупфер помогает Форелю организовать второй побег. Он отдаёт ему свой рюкзак со всеми необходимыми припасами (выясняется, что Штаупфер незадолго до того сам собирался сбежать, но у него обнаружился рак). Штаупфер советует Форелю идти не на запад, а на север и далее вдоль побережья моря. Далее Штаупфер кончает с собой.

Каменев, обнаружив отсутствие Фореля, посылает вдогонку поисковые группы, но поиски не дают результатов, потому что они ошибочно ищут его к западу от лагеря. Комендант лагеря предлагает Каменеву написать в рапорте, что Форель погиб. Но Каменев уверен, что он жив, и продолжает поиски. После долгих скитаний по тундре полуживой Форель набредает на ярангу, где его привечает молодая чукча Ирина.

Через три года странствий Форель добирается до Средней Азии. На одном из рынков ему встречается некий еврей, 2 братьев которого убили фашисты во время войны. Он готов раздобыть для него советский паспорт для побега в Иран. На мосту, разделяющим две страны, Форель лицом к лицу сталкивается с Каменевым. Но вместо того, чтобы арестовать Фореля, тот просто отходит в сторону, и когда Форель идёт дальше, говорит ему в спину: «Всё равно я тебя победил!».

Но в Иране злоключения продолжаются: там Форель оказывается в тюрьме как «советский шпион». Форель пишет письма властям. Ему удаётся выйти из тюрьмы благодаря помощи его родственника, служащего в посольстве ФРГ в Тегеране. Вскоре Форель уезжает в Германию.

Фильм завершается сценой, где он воссоединяется с женой и её нынешним мужем, дочерью, как и обещал, на Рождество — но семь лет спустя.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Бернд Швам
 Бастиан Клеве
 Харди Мартинс
 Автор сюжета: Йозеф Мартин Бауэр (роман)
 Режиссёр-постановщик: Харди Мартинс
 Сорежиссёр: Дмитрий Астрахан
 Оператор-постановщик: Павел Лебешев
 Звукорежиссёр: Сергей Чупров
 Композитор: Эдуард Артемьев
 Художники-постановщики:
 Валентин Гидулянов
 Игорь Щёлоков
 Художник по костюмам: Татьяна Конотопова
 Продюсеры:
 Джимми С. Герум
 Харди Мартинс

Призы и награды 
 2002 — Milan International Film Festival — Best Production Design — Валентин Гидулянов

Литературная основа 
Имя главного героя — Клеменс Форель — вымышленное. Прототипом главного героя послужил немецкий солдат Корнелиус Рост (, 1919—1983), попавший в плен во время Второй мировой войны. Автор романа Йозеф Мартин Бауэр (11 марта 1901 — 15 марта 1970) , после того как книга была опубликована в 1955 году. Книга и выпущенный по ней в 1959 году мини-сериал (в главной роли Хайнц Вайс) обрели популярность в ФРГ, поскольку именно в тот период из СССР были репатриированы последние немецкие военнопленные.

См. также 
 Немецкие военнопленные в Советском Союзе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Фильмы-драмы Германии
Фильмы о заключённых
Фильмы, основанные на реальных событиях
Экранизации романов Германии
Фильмы о ГУЛАГе
Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева